Club Defensor puede referirse a los siguientes clubes de fútbol:

Perú
Club Defensor Porvenir 
Club Social Deportivo Defensor San José 
Club Defensor Arica 
Club Defensor Kiwi

Uruguay
'''Defensor Sporting Club